Thanesar (auch Alt-Kurukshetra) ist eine Stadt (Municipal Council) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana. Die östlich angrenzende Neustadt Kurukshetra gehört zur Municipal Council, welche sich über eine Fläche von 32,25 km² erstreckt.

Thanesar liegt in der Gangesebene auf einer Höhe von  155 km nördlich der Bundeshauptstadt Neu-Delhi. Thanesar ist Verwaltungssitz des Distrikts Kurukshetra. Die Stadt hatte beim Zensus 2011 155.152 Einwohner. 92 % der Bevölkerung sind Hindus.

Die nationale Fernstraße NH 1 verbindet Thanesar mit dem 20 km nördlich gelegenen Shahbad und dem 45 km nordnordwestlich gelegenen Ambala sowie mit dem 35 km südsüdöstlich gelegenen Karnal. Mit der Eisenbahn ist Thanesar ebenfalls mit diesen Städten verbunden.

Klima 
Das Klima in Thanesar wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 758 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,4 °C.

Weblinks 

 britannica.com

Einzelnachweise 

Municipal Council in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Kurukshetra